Le qualificazioni al campionato mondiale di pallamano maschile 1964 qualificarono alla fase finale disputata in Cecoslovacchia 9 squadre.

Africa

Semifinali

Finale

 : Qualificato alla fase finale.

America

 : Qualificata alla fase finale.

Asia
 : qualificato.

Europa

Voci correlate
Campionato mondiale di pallamano maschile 1964

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Campionato mondiale di pallamano
Competizioni di pallamano nel 1963
Competizioni di pallamano nel 1964